Marcia Freedman
 Michael Freedman
 Dougie Freedman